Korupella är ett släkte av svampar. Korupella ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Korupella